Ferraz peut désigner :

Toponyme

Ferraz de Vasconcelos, une ville brésilienne de l'État de São Paulo ;
Base antarctique Comandante Ferraz, au nord de la péninsule Antarctique ;

Patronyme

 Alfred Ferraz (1907-1989), architecte français ;
 Ângelo Moniz da Silva Ferraz (1812-1967), homme politique et noble brésilien ;
 Artur Ivens Ferraz (1870-1933), militaire et homme politique portugais ;
Bruna Ferraz (1981-), actrice pornographique brésilienne ;
 Fábio André Silva Ferraz (né en 1985), footballeur brésilien ;
 José Ferraz de Almeida Júnior (1850-1899), peintre brésilien, ;
 Luís Antônio de Carvalho Ferraz (1940-1982), ingénieur brésilien ;
 Manuel Ferraz de Campos Sales (1841-1913), homme politique brésilien ;
 Matheus Ferraz (1985-), footballeur brésilien ;
 Valentín Ferraz (1793-1866), homme politique et militaire espagnol.